Lapidus est un patronyme porté notamment par :

 Adam I. Lapidus (1963-), scénariste américain ;
 Jay Lapidus (1959-), joueur américain de tennis professionnel ;
 Jens Lapidus (1974-), avocat et auteur suédois ;
 Michel Lapidus (1956-), mathématicien français ;
 Morris Lapidus (1902-2001), architecte américain ;
 Ted Lapidus (1929-2008), couturier français.
 Yara Lapidus, auteure-compositrice-interprète franco-libanaise

Personnage de fiction 
 Frank Lapidus personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.